Alen Stevanović (né en 1991), footballeur serbe
Ivan Stevanović (né en 1982), handballeur croate
Andra Stevanović (1859-1929), architecte serbe
Brankica Stevanović (née en 1985), joueuse de volley-ball serbe
Dalibor Stevanovič (né en 1984), footballeur slovène
Ivan Stevanović (né en 1983), footballeur serbe
Ivica Stevanović (né en 1977), auteur et dessinateur de bande dessinée serbe
Jovana Stevanović (née en 1992), joueuse de volley-ball serbe
Miroslav Stevanović (né en 1990), footballeur bosnien
Sasa Stevanović (né en 1974), footballeur serbe
Veroljub Stevanović (né en 1946), homme politique serbe
Vidosav Stevanović (né en 1942), écrivain et dramaturge serbe